Rywalizacja mężczyzn w skokach akrobatycznych podczas mistrzostw świata w Utah została rozegrana na skoczniach White Owl. Kwalifikacje rozegrano 5 lutego o 15:35, a finał 6 lutego 2019 roku o 20:42. Złoty medal wywalczył Rosjanin Maksim Burow, który wyprzedził Ołeksandra Abramenko z Ukrainy oraz Noé Rotha ze Szwajcarii.

Kwalifikacje

Finały

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2019